Long Distance est un téléfilm sorti en 1958.
 Long Distance est un film de Dick Maas sorti en 2003.
 Long Distance est une chanson de Brandy Norwood sortie en 2008.
 Long Distance est un album d'Ivy sorti en 2001.

Voir aussi